София Кармина Копола () е американска режисьорка и сценаристка, станала световноизвестна с втория си дългометражен филм, „Изгубени в превода“ (2003). Първата ѝ творба, „Обречени да умрат“ (The Virgin Suicides) е от 1999 година. През 2006 г. снима филма „Мария Антоанета“.

Биография 

София Копола е дъщеря на Франсис Форд Копола, братовчедка на Никълъс Кейдж, бивша съпруга на Спайк Джоунзи и бивша годеница на Куентин Тарантино. Играе Мери Корлеоне във филма на баща си „Кръстникът 3“.

Филмография

Сценарист и режисьор

Актриса

Източници

Външни препратки 
 
 

Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Носители на награда Сезар
Американски сценаристи
Американски режисьори
Американски актриси
Родени в Ню Йорк